Кедровый — посёлок в Нязепетровском районе Челябинской области России. Входит в состав Кургинского сельского поселения.

География 
Находится к югу от реки Уфа, примерно в 13 км к юго-юго-западу (SSW) от районного центра, города Нязепетровск.

История 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2007 года № 572 на основании постановлений Законодательного Собрания Челябинской области посёлку, образованному в Нязепетровском районе Челябинской области, присвоено наименование Кедровый.

Население 

По данным Всероссийской переписи, в 2010 году численность населения посёлка составляла 55 человек (22 мужчины и 33 женщины).

Инфраструктура 
В посёлке расположены Первомайская школа и остановка общественного транспорта.

Улицы 
Уличная сеть посёлка состоит из 4 улиц.

Примечания 

Населённые пункты Нязепетровского района